Tenisowy turniej WTA Kremlin Cup 2011 odbył się w dniach 17 - 23 października w rosyjskiej Moskwie na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 721 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Rosji